Игорь Хамзаевич Сейфулин (28 мая 1960, Черногорск, Хакасская автономная область — 25 октября 2002, Черногорск, Республика Хакасия) — российский художник-живописец, график, поэт. Член Союза художников России (1995).

Биография 
Родился в семье горного инженера Хамзы Сандриевича и врача Валентины Васильевны Сейфулиных, склонных к творческим увлечениям. Школьную учебу в школе номер 5 в городе Черногорск совмещал с занятиями в детской художественной школе. После окончания восьмого класса работал на заводе, в художественной мастерской, руководителем кружка изобразительного искусства Дворца пионеров г. Черногорска. Первая персональная выставка прошла в Красноярске в 1989 году. Занимался на курсах для художников («дача» при Академии художеств СССР) в Подмосковье. По окончании его картины были взяты на международную выставку СССР-США «Звездный путь человечества» (1989).

В 1990-х годах прошли персональные выставки в Красноярске, Абакане, Москве, Черногорске.

По мнению искусствоведов Игорь Сейфулин — один из первых художников, которые обратившись к археологии, использовав обрядовые шаманские знаки и символы как архетипы, создавали индивидуальные концепции современного искусства. Характерные работы — «Оплодотворённая Земля», «Шаман», «Камлание в степи», «Песня золотого орла», «Влюблённые в безмятежность», «Любители горизонта» и др. Графические листы художника сопровождали поэтические композиции.

Несмотря на тяжелую болезнь активно участвовал в художественном оформлении православного храма в Черногорске. Ушел из жизни в октябре 2002 года.

В 2005 году персональная выставка его картин прошла в Доме журналиста в Москве. В городском музее Черногорска создана постоянная экспозиция картин художника. На фасаде школы № 5, где он учился, установлена памятная доска.

Примечания

Литература 
 Кидиекова, И. К. Сейфулин Игорь Хамзаевич. — Энциклопедия Республики Хакасия. Т. 2. Абакан, 2007. — С. 125.
 Ирина Кидиекова, кандидат искусствоведения. Живые краски Хакасии. / Сокровища культуры Хакасии (Наследие народов Российской Федерации. Вып. 10). — М.: НИИЦентр, 2008. — С. 274.
 Сейфулин Игорь Хамзаевич. — Союз художников Хакасии. Альбом-каталог / сост. Высоцкая В. М., член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ. — Красноярск, 2009. — С. 32-33.
 Сейфулин Игорь Хамзаевич // Чебодаева М. П. Художники Хакасии. Биобиблиографический справочник. — Абакан: Стрежень, 2002.
 Сейфулин Игорь Хамзаевич // Чебодаева М. П. Живопись Хакасии. Альбом. — Санкт-Петербург, 2008.
 Игорь Сейфулин: живописные миры // Анненко Алексей. Лица незаурядного образа. — Абакан, 2013. — С. 136—142.

Ссылки 
 Игорь Сейфулин
 Игорь Сейфуллин: свет и память сквозь года
 Алексей Анненко. Живописные миры Игоря Сейфулина / Республиканская газета «Хакасия», 2011, 28 сентября.
 Игорь Сейфулин. Полет сквозь время…

Художники России
Художники Хакасии
Члены Союза художников России